Амплијасион Морелос има више значења:

 Амплијасион Морелос (Макуспана), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Амплијасион Морелос, Лос Моралес (Макуспана), насеље у савезној држави Табаско у Мексику